Bruson steht für:

 Bruson VS, Ortschaft in der Gemeinde Bagnes, Kanton Wallis, Schweiz

Personen:
 Renato Bruson (* 1936), italienischer Opernsänger
 Simone Bruson (* 1983), italienischer Radrennfahrer